Molekulska formula -{C8H6Cl2O3}- se može odnositi na:

 2,4-Dihlorofenoksisirćetna kiselina
 Dikamba